Circinae bezeichnet 
 die monotypische Unterfamilie der Weihen innerhalb der Habichtartigen, siehe Circinae (Aves)
 eine Unterfamilie der Venusmuscheln, siehe Circinae (Bivalvia)